Heidenmauer  heißen folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Heidenmauer (Pfalz) in Bad Dürkheim
 Heidenmauer (Wiesbaden), bekanntes römisches Denkmal in Wiesbaden 
 Heidenmauer (Grafschaft Veldenz) bei Burgen
 Heidenmauer (Lindau) auf der Insel Lindau

in Frankreich:
 mehrere, mur païen („Heidenmauer“) genannte Bauwerke im Elsass:
 Odilienberg
 Frankenburg (Elsass)#Vorgeschichte
 Taennchel

in der Schweiz:
 Heidenmauer (Kaiseraugst) in Kaiseraugst
 Ruine Heidenmauer, Kanton Bern

Siehe auch:

 Heidentor
 Hadnmauer